Анто́нио Моха́мед (прозвище Турок, ; род. 2 апреля 1970, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, нападающий, игрок сборной Аргентины. В настоящее время — футбольный тренер. Вся игровая и значительная часть тренерской карьеры Мохамеда связана с двумя странами — Аргентиной и Мексикой.

Биография

Карьера футболиста 
Антонио Мохамед родился в семье отца-выходца из Сирии и Ливана и матери-хорватки, в Буэнос-Айресе. Несмотря на то, что это арабские страны, в Аргентине их по ошибке называют турками ещё с момента установления Аргентиной дипломатических отношений с Оттоманской империей в 1900-е годы. Из-за этого за Антонио ещё в годы игровой карьеры закрепилось прозвище «Турок».

Мохамед начал игровую карьеру в клубе «Уракан», хотя являлся воспитанников другого столичного клуба, «Велес Сарсфилд». В 1990 году выиграл с «красно-белыми» чемпионат Второго дивизиона Аргентины и, несмотря на то, что впоследствии Мохамед выступал за такие титулованные и популярные клубы, как «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте», этот трофей остался единственным за всю клубную карьеру игрока.

Однако на уровне сборной Мохамеду удалось завоевать Кубок Америки. В состав «Альбиселесте» игрок призывался ещё с 1988 года, ещё будучи нападающим молодёжных национальных команд. Так, в 1989 году Мохамед занял на молодёжном чемпионате Южной Америки вместе со сборной Аргентины третье место, а затем выступал на юношеском чемпионате мира (до 20 лет), прошедшем в том же году в Саудовской Аравии. Но в основной сборной Туркито впервые сыграл только в 1991 году, и это был единственный год, когда он выступал за сборную. Дебют состоялся 19 февраля в товарищеской игре против сборной Венгрии (победа 2:0). Затем он сыграл ещё в трёх матчах, в которых забил один гол. На Кубке Америки 1991 года Мохамед сыграл один полный матч — это была последняя игра первого группового этапа против Перу, в которой Альфио Басиле дал шанс некоторым игрокам, сидевшим в резерве или выходившим в ходе турнира на замену. Аргентинцы выиграли матч со счётом 3:2 и прошли с первого места в своей группе в финальную пульку. Больше Мохамед на поле не появлялся, но в итоге также стал победителем Кубка Америки.

В 1991 году «Уракан» продал Антонио в «Боку Хуниорс» за 1,2 млн песо. В стане «сине-золотых» он провёл лишь сезон, который нельзя было назвать очень успешным, после чего перешёл в «Индепендьенте». Однако и там он в 26 играх чемпионата Аргентины забил лишь 2 гола. Антонио не хватило всего одного года, чтобы стать в составе «Индепендьенте» чемпионом Аргентины (Клаусура 1994). Мохамед принял решение уехать в Мексику, где и выступал до самого завершения карьеры футболиста в 2003 году.

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры Мохамед вернулся в Буэнос-Айрес, где стал тренировать давший ему путь в большой футбол «Уракан», но довольно быстро вернулся в Мексику, где тренировал ряд средних по силе команд вплоть до возвращения в Аргентину в 2007 году.

В конце июня 2006 года, во время чемпионата мира в Германии, Антонио Мохамед вместе с членами своей семьи попал в тяжелейшую автомобильную аварию. Пятеро аргентинцев ехали по Федеральному шоссе 4 из Дрездена во Франкфурт-на-Майне, и в них врезался выехавший на встречную полосу автомобиль с тремя немцами. От полученных травм 4 июля в больнице скончался 9-летний сын Мохамеда, Фарид; сам же тренер получил тяжёлый перелом ноги, какое-то время ему угрожала ампутация ноги. После этой трагедии Мохамед восстанавливался около года.

В середине 2007 года Антонио вернулся на родину и возглавил «Колон» из Санта-Фе. Он вывел команду из зоны вылета и, более того, вступил в борьбу за попадание в зону Кубка Либертадорес 2009. 21 сентября Мохамед подал в отставку. Вскоре последовало назначение на пост главного тренера неудачно стартовавшего в Апертуре 2010 «Индепендьенте», с которым он в итоге выиграл 8 декабря свой первый трофей в качестве тренера — Южноамериканский кубок.

В 2011 году возглавил «Тихуану», а в следующем году привёл команду к первому в её истории титулу чемпионов Мексики (Апертура). Через два года привёл к чемпионскому титулу «Америку» (Мехико). Наиболее эмоциональным для Антонио стал третий чемпионский титул, к которому он привёл «Монтеррей» в Апертуре 2019 — его сын Фарид был фанатом «Монтеррея» со времён, когда его отец выступал за этот клуб. После гибели сына Антонио дал обещание когда-нибудь привести к чемпионству «Монтеррей».

В 2022 году тренировал бразильский «Атлетико Минейро».

Достижения 
Как игрок
  Чемпион Второго дивизиона Аргентины (1): 1989/90
 Победитель Кубка Америки (1): 1991
Как тренер
  Победитель Чемпионата Мексики (3): Апертура 2012, Апертура 2014, Апертура 2019
  Обладатель Кубка Мексики (2): Апертура 2017, 2019/20
  Обладатель Суперкубка Бразилии (1): (2022)
  Чемпион штата Минас-Жерайс (1): (2022)
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2010

Примечания

Ссылки 
 Тренерская карьера в Аргентине

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Депортиво Марте»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Ирапуато»
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Сакатепек»
Игроки ФК «Селая»
Игроки ФК «Торос Неса»
Игроки ФК «Уракан»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Америка» Мехико
Тренеры ФК «Веракрус»
Тренеры ФК «Индепендьенте»
Тренеры ФК «Керетаро»
Тренеры ФК «Колон»
Тренеры ФК «Атлетико Морелия»
Тренеры ФК «Монтеррей»
Тренеры ФК «Сакатепек»
Тренеры ФК «Сельта»
Тренеры ФК «Уракан»
Тренеры ФК «Чьяпас»
Тренеры ФК «Атлетико Минейро»